Marco Popilio Lenas puede referirse a las siguientes personas de la Antigua Roma:

 Marco Popilio Lenas (cónsul 359 a. C.).— Cuatro veces cónsul en el siglo IV a. C.
 Marco Popilio Lenas (cónsul 316 a. C.).— Cónsul en el año 316 a. C.
 Marco Popilio Lenas (cónsul 173 a. C.).— Cónsul en el año 173 a. C.
 Marco Popilio Lenas (cónsul 139 a. C.).— Cónsul en el año 139 a. C.
 Marco Popilio Lenas (legado).— Legado en Acaya a comienzos del